

Presentación previa 
Tim Smyczek fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en semifinales ante Kyle Edmund.

Kyle Edmund derrotó en la final a Daniel Evans.

Cabezas de serie 

  Sam Groth (Primera ronda)
 ''' Kyle Edmund (Campeón)
  Benjamin Becker (Cuartos de final)
  Tim Smyczek ''(Semifinales)

<ol start=5>
  Radu Albot ''(Primera ronda)
  Tatsuma Ito ''(Semifinales)
  John-Patrick Smith ''(Segunda ronda)
  Bjorn Fratangelo ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Dallas 2016